Nestos (en grec : ) est un dème situé dans la périphérie de Macédoine-Orientale-et-Thrace en Grèce. Le dème actuel est issu de la fusion en 2011 entre les dèmes de Chrysoúpoli, de Keramotí et d'Orinó.

Notes et références 

Dème en Macédoine-Orientale-et-Thrace